Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва — российский высший законодательный и представительный орган, палата Федерального собрания Российской Федерации, избранная 2 декабря 2007 года.

Срок полномочий:
 Дата начала: 24 декабря 2007 года. В соответствии с частью 1 статьи 96 Конституции Российской Федерации в редакции до 31 декабря 2008 года, полномочия завершаются через 4 года с момента избрания.
 Дата окончания — 21 декабря 2011 года

Заседания проводились с 24 декабря 2007 года по 23 ноября 2011 года.

Председатель — Грызлов, Борис Вячеславович, фракция «Единая Россия». Избран 24 декабря 2007 года постановлением Государственной Думы № 3-V.

Первое пленарное заседание открыл представитель оппозиции — старейший думский депутат, избранный по списку КПРФ, лауреат Нобелевской премии 77-летний Жорес Алферов.

Выборы 

Согласно закону, принятому думой прошлого созыва, для формирования фракции в Думе избираемой партии требовалось набрать не менее 7 % (против действовавшего ранее порога в 5 %), при этом были убраны нижний порог явки и возможность голосовать против всех, отменена мажоритарная система и голосование по одномандатным округам, членам одной партии запрещено проходить по спискам другой, а партиям запрещено объединяться в выборные блоки.

На выборы было выдвинуто 11 партий.

Итоги выборов 
Согласно итогам выборов, в Думу прошло 4 партии — Единая Россия (70 % мест), КПРФ (12,7 %), ЛДПР (8,9 %) и Справедливая Россия (8,4 %). Никакие остальные партии, набравшие в совокупности около 8,3 % голосов, не набрали по отдельности необходимых 7 % голосов избирателей, и в Думе не представлены.

В отличие от Думы 4 созыва, фракции «Единой России» для обладания квалифицированным большинством не требуется принимать в свой состав независимых депутатов или «перебежчиков» из других партий, так как она получила более 2/3 мест в Думе согласно результатам голосования и вышеуказанным изменениям в избирательном праве, увеличившим количественный показатель лидирующих партий.

Состав

Фракционный состав 

См. также Список депутатов Государственной Думы Российской Федерации V созыва (в алфавитном порядке).

Руководство 
 Председатель ГД — Борис Грызлов (Единая Россия)
 Первый заместитель председателя ГД — Олег Морозов (Единая Россия)
 Заместители председателя ГД — Любовь Слиска (Единая Россия), Светлана Журова (Единая Россия), Надежда Герасимова (Единая Россия), Вячеслав Володин (Единая Россия), Юрий Волков (Единая Россия), Валерий Язев (Единая Россия), Владимир Жириновский (ЛДПР), Иван Мельников (КПРФ), Александр Бабаков (Справедливая Россия)

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь»

«Единая Россия»

Умершие или покинувшие Государственную Думу депутаты 
КПРФ:
 Илюхин, Виктор Иванович — умер.
 Квицинский, Юлий Александрович — умер.
 Маслюков, Юрий Дмитриевич — умер.

Справедливая Россия
 Бабаков, Александр Михайлович — покинул
 Вторыгина, Елена Андреевна — покинула

Единая Россия

 Комиссаров, Валерий Яковлевич — покинул.

Деятельность Думы

Утверждение Председателя Правительства 
8 мая 2008 года на внеочередном пленарном заседании Государственной Думы Председателем Правительства РФ был утвержден Владимир Путин. Его кандидатуру поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» — 392 из 448 присутствовавших членов палаты парламента. Против проголосовали 56 депутатов — члены фракции КПРФ.

Конституционная реформа 2008 года 
 21 ноября 2008 года Государственная Дума в третьем чтении проголосовала за поправки в Конституцию России, увеличивающие сроки полномочий Президента до 6 лет, а депутатов Государственной Думы — до 5 лет. За проголосовали 392 депутата, против — 57 (фракция КПРФ).

Законодательство 

 31 октября 2008 года — в третьем чтении принят Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». Против бюджета голосовала фракция КПРФ.

2008

2009

2010

2011 
Фз-223 о Госзакупках.

Дума и политическая система России

Государственная Дума V созыва и Конституционный суд 
Дума V созыва стала единственной в новейшей истории РФ, от которой за все 4 года работы не было направлено в Конституционный суд ни одного запроса о проверке закона или иного нормативно-правового акта на соответствие Конституции Российской Федерации. Согласно российскому законодательству Конституционный суд рассматривает запрос группы депутатов Государственной Думы, если он подписан не менее одной пятой (90 парламентариев) от её состава.

Примечания

Ссылки 

Государственная дума Российской Федерации V созыва